Miejscowości w USA:
 West Des Moines – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
Gminy w USA:
 West Des Moines (ang. West Des Moines Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska